Narodne novine, službeno glasilo Republike Hrvatske
Narodne novine (Budimpešta), tjedni list Demokratskog saveza južnih Slavena iz Mađarske
Narodne novine (NDH), službeno glasilo NDH
Zaklada tiskare Narodnih novina